Фошня — топоним в России:

Населённые пункты 
 Фошня — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Фошня — село в Жуковском районе Брянской области.
 Фошня — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Фошня — село в Колпнянском районе Орловской области.
 Фошня — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Река 
 Фошня — река в Орловской области России.

См. также 
 Фошнянская волость